Luis Díaz puede referirse a:

 Luis Díaz Portorreal - conocido como Luis "El Terror" Días (1952-2009) compositor dominicano;
 Luis Díaz Viana (1951-), antropólogo y escritor español;
Luis Díaz Carballido (1995-), futbolista español;
 Luis Díaz (piloto) (1977-), apodado Chapulín Díaz, piloto mexicano;
 Luis Enrique Díaz Cedeño (1982-), ciclista venezolano;
 Luis Fernando Díaz (1997-), futbolista colombiano;
 Luis Enrique Díaz (1987-), futbolista colombiano;
 Luis Hernán Díaz (1945-), ciclista colombiano;
 Luis Díaz Espinoza (1998-), futbolista costarricense;
Luis Díaz Fuenzalida (1978-), futbolista chileno.